Nevogilde (Lousada), een plaats in de Portugese gemeente Lousada
 Nevogilde (Porto), een plaats in de Portugese gemeente Porto
 Nevogilde (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde